The Press () — американская группа, выступающая в жанре Oi!. Сформированная в Нью-Йорке в 1984 году, эта откровенная антифашистская группа была одним из первых членов субкультуры «Скинхеды против расовых предрассудков» (S.H.A.R.P.). Вокалист Андре Шлезингер поддерживал взгляды Британской социалистической рабочей партии, и это нашло отражение в некоторых текстах группы. Последнее выступление группы с Шлезингером состоялось в ночь на Хеллоуин в 1994 году.

Их песни появились на нескольких сборниках, а также в коллекции компакт-дисков под названием The Complete Press: 1984—1994, выпущенной в 2007 году лейблом . Эта коллекция была переиздана на виниле в 2017 году. На их песню «21 Guitar Salute» Dropkick Murphys и Hawkins Thugs записали каверы. В 2000 году The Franks записали свою версию песни The Press «It’s Not What I Want». В 2019 году песня The Press «Revolution Now» была перепета нью-йоркской группой The Take.

После смерти Андре Шлезингера в 2016 году, группа The Press снова объединилась в новом составе. Из первоначального состава к группе присоединились Джеймс Маршалл и Джордан Понтелл. С 2017 года группа выпускает новые записи.

Составы

Текущий состав 
 Скотти Лайонс (): вокал
 Дж. Кристофер Нун (): вокал, гитара
 Скотт Робертс (): вокал, гитара
 Джеймс Маршалл (): вокал, бас
 Джордан Понтелл (): вокал, гитара, бас
 Макс Дагган (): барабаны

Бывшие участники 
 Андре Шлезингер (): вокал, гитара
 Боб «Глюкоза» Родригес (): вокал, ударные
 Джон Монахан (): вокал, гитара
 Энди Гуйда (): ударные
 Пит Парнерус (): барабаны
 Гидеон Гринбург (): бас
 Том Гамильтон (): ударные
 Майк Альба (): гитара
 Леон «Хиппи» (): барабаны

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 Skins 'N' Punks Volume 5: The US Connection, (совместный с The Radicts), 1989, Oi! Records.

 The Complete Press 1984—1994, 2007, (CD версия) .

 The Complete Press 1984—1994, 2017, (винил) Insurgence Records.

Миньоны и синглы 
 Is It Any Wonder? 1994, TNP Records.

 The Press/The Brass Split EP, 2018, Insurgence Records.

 Torch EP, 2018, Oi! The Boat Records.

Сборники 
 New York Beat: Hit And Run, 1986, Moon Ska Records (выпущен в Европе лейблом Oi! Records как Skaville USA)
 The Dumpster, 1988, Dimebag Tapes (только на кассетах)
 The Spirit Of 69 — Oi Classics Vol. II, 1994, Street Kid’s Records
 Oi! Skampilation Vol. #1, 1995, Radical Records
 The Best of Oi! Records, 1997, Oi! Records
 Northern Aggression — Project Boneyard Volume II, 2009, Insurgence Records
 Rock Against Racism — Then, Now, Forever, 2018, All Systems Go Records
 Let’s Make Some Noise Together — NYC Volume 1, 2019, Let’s Make Some Noise Together (только онлайн)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница в Facebook
 Посвящение The Press
 Интервью с The Press
 Колонка Гарри Бушелла о The Press
 Интервью с Андре Шлезингером о The Press
 Интервью с Андре Шлезингером, в котором упоминается The Press
 
 Отсканированное интервью с Андре Шлезингером о The Press в Maximumrocknroll, No.304, сентябрь 2008 г.
 Воспоминания об Андре Шлезингере из The Press

Панк-рок-группы США
Группы в стиле Oi!
Антифашистские движения и организации
Скинхеды
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году